Кострикин — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Кострикин, Афанасий Георгиевич (1914—1961) — Герой Советского Союза.
 Кострикин, Владимир Михайлович (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Кострикин, Игорь Алексеевич (род. 1953) — российский математик, доцент МГУ.
 Кострикин, Павел Николаевич (1967—2022) — российский предприниматель, музыкальный менеджер.

 Кострикин, Юрий Максимович (1905—?) — учёный в области водоприготовления, водно-химического режима на тепловых электростанциях, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии.